Buchwald peut désigner :

Patronyme 

 Anton von Hohberg und Buchwald (1885-1934), membre du parti nazi, SS et officier de la Reichswehr ;
 Arthur Buchwald (1925-2007), humoriste et éditorialiste américain ;
 Charles Buchwald (1880-1951), footballeur danois ;
 Diana Kormos-Buchwald (1956-), historienne des sciences américaine ;
 Edgar Buchwalder (1916-2009), coureur cycliste suisse ;
 Guido Buchwald (1961-), footballeur allemand ;
 Jed Z. Buchwald (1949-), historien et professeur américain ;
 Martyn Jerel Buchwald (1942-2018), musicien américain.

Toponyme 

 Groß Buchwald, une municipalité allemande située dans le land du Schleswig-Holstein et dans l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde.

Divers 
 (3209) Buchwald est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Réaction de Buchwald-Hartwig, une réaction chimique.